

Geografia
 Piemonte – regione dell'Italia nord-occidentale
 Piemonte – località di Massa Martana in provincia di Perugia
 Piemonte d'Istria – località croata frazione di Grisignana

Gastronomia
 Piemonte – denominazione di origine controllata riservata a vari vini italiani
 Piemonte Bonarda – vino DOC prodotto nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo

Nautica
 Piemonte – una delle due imbarcazioni utilizzate da Giuseppe Garibaldi per trasportare i Mille da Quarto alla Sicilia
 Piemonte – piroscafo utilizzato sul Lago Maggiore
 Piemonte – ariete torpediniere della Regia Marina

Persone
 Giuseppe Piemonte – antifascista e politico italiano
 Martina Piemonte – calciatrice italiana

Sport 
 Giro del Piemonte – gara ciclistica precedentemente conosciuta come Gran Piemonte
 Piemonte Volley – società pallavolistica maschile di Cuneo
 Piemonte Football Club – società calcistica di Torino scioltasi nel 1915

Altro 
 Piemonte – cognome italiano
5162 Piemonte – asteroide
Piemonte – poesia di Giosuè Carducci facente parte della raccolta Rime e ritmi